Schwallenbach ist ein geographischer Name:

 Schwallenbach, Ort und Katastralgemeinde der Gemeinde Spitz im Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Schwallenbach (Donau), linker Zufluss der Donau in Schwallenbach, Gemeinde Spitz, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich

Siehe auch:
 Schwalenbach